Mandi puede referirse a:

Lugares 
 Bhucho Mandi, localidad de la India;
 distrito de Mandi, distrito de la India;
 Mandi (Mandi), capital del distrito de Mandi, en la India;
 Mandi Bahauddin, localidad de Pakistán.

Otros 
 Mandi (comida), plato tradicional de Yemen;
 Armando Sosa Peña, Mandi (1989-), futbolista español.